Augustopolis bezeichnet folgende Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
Augustopolis in Palaestina
Augustopolis in Phrygia